Plužine je lahko:
 Plužine (Črna gora)
 Plužine, Nevesinje (Črna gora)